Seychellen steht für:

 Seychellen, Inselstaat im Indischen Ozean

Tiere:
 Seychellendajal, Vogelart
 Seychellenfalke, auch Seychellen-Turmfalke, Vogel aus der Gattung der Falken
 Seychellenfrösche, Familie der Froschlurche
 Seychellennektarvogel, Singvogel aus der Familie der Nektarvögel. 
 Seychellensalangane, Vogel aus der Gattung Aerodramus in der Familie der Segler
 Seychellen-Anemonenfisch, Anemonenfisch an den Küsten der Seychellen
 Seychellen-Paradiesschnäpper, auch Rabenparadiesschnäpper, Vogelart aus der Familie der Monarchen
 Seychellen-Rohrsänger, Singvogel
 Seychellen-Riesenschildkröten, Gattung der Schildkröten in der Familie der Landschildkröten
 Seychellen-Schiebeschwanz-Fledermaus, Fledermausart aus der Familie der Glattnasen-Freischwänze 
 Seychellen-Sittich, ausgestorbene Papageienart aus der Gattung der Edelsittiche
 Seychellen-Tigerchamäleon, Spezies der Chamäleons
 Seychellen-Zwergohreule, auch Seychellenohreule, Eulenart

Andere:
 Seychellenpalme, auch Seychellennuss, Palmenart
 Seychellenkreol, auch Seselwa, französisch-basierte Kreolsprache der Seychellen
 Seychellen-Rupie, Währung der Seychellen
 Flughafen Seychellen, internationaler Flughafen der Inselgruppe der Seychellen
 Das Traumhotel – Seychellen, deutsch-österreichischer Fernsehfilm (2006) 

Siehe auch: